Capela – comune brasiliano dello Stato dell'Alagoas
 Capela – comune brasiliano dello Stato del Sergipe
 Clint Capela (1994) – cestista svizzero
 Manuel Capela (1922) – calciatore portoghese